SummerSlam (1990) — третье в истории шоу SummerSlam, PPV-шоу производства World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE). Шоу прошло 27 августа 190 года на арене «Спектрум» в Филадельфии, Пенсильвания, США.

Шоу состояло из десяти телевизионных матчей, включая два главных события. Последний воин успешно защитил титул чемпиона мира WWF в тяжелом весе против Рика Руда в матче в стальной клетке, а Халк Хоган победил Землетрясение по отсчёту.

Результаты

Примечания

Ссылки 

 

Спортивные соревнования в Филадельфии
События 27 августа